Первый дивизион Мальты 1947/1948 () — 33-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1947/1948
Мальта
Мальта
1947 год на Мальте
1948 год на Мальте